Brañosera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brañosera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Brañosera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar